Schluttenbach kann stehen für:
 Schluttenbach, Stadtteil der Großen Kreisstadt Ettlingen im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Schluttenbach (Oos) oder Schluttenbächel, linker Zufluss der Oos im Ortsteil Oberbeuren von Baden-Baden, Baden-Württemberg